En sociologie, le lien social désigne l'ensemble des relations qui unissent des individus faisant partie d'un même groupe social et/ou qui établissent des règles sociales entre individus ou groupes sociaux différents.
 En psychologie sociale, on préfère plutôt utiliser le terme et la notion de lien interpersonnel. 
 En psychanalyse, le lien social est une théorie de Jacques Lacan, connue également sous le nom de « théorie des quatre discours ». 
 Lien social est le titre d'un journal professionnel.